Turgut Reis – turecki korsarz i admirał floty (ok. 1485-1565)
 "Turgut Reis" – turecki pancernik